Yusuke Mori (Shimizu-ku, 24 de julho de 1980) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Kawasaki Frontale.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale